Matin steht für:

 eine Hunderasse, siehe Mâtin
 einen Fluss in Osttimor, siehe Tono (Fluss)
 einen Verleger französischer Zeitungen, siehe Nice-Matin

Matin ist der Familienname folgender Personen

 Ahmad Matin-Daftari (1896–1971), iranischer Jurist, Universitätsprofessor, Justizminister und Premierminister Irans
 Andra Matin (* 1962), indonesischer Architekt
 M. Matin (1937–2012), bangladeschischer Politiker

Sonstiges:
 Mount Matin, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
Le Matin